La compétition d'escrime des Jeux paralympiques d'été de 1960 se déroulent dans la ville de Rome. Trois épreuves y sont organisées.

Résultats

Podiums masculins

Podiums féminins

Tableau des médailles

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Escrime handisport
 Jeux paralympiques d'été de 1960

Épreuve aux Jeux paralympiques d'été de 1960
Escrime aux Jeux paralympiques
Escrime en 1960
Jeux paralympiques d'été de 1960